Abate může být:

odrůda
 Abate fetel - ovocný strom, kultivar druhu hrušeň obecná z čeledi růžovitých

příjmení
 Giovanni Agostino Abate - italský historik
 Ignazio Abate - italský fotbalový obránce a bývalý reprezentant